pozytywizm – nurt filozoficzny w XIX wieku zapoczątkowany przez Augusta Comte'a
 pozytywizm logiczny
 pozytywizm prawniczy
 pozytywizm warszawski

Zobacz też:
 empiriokrytycyzm
 literatura polska - pozytywizm